MacWorld hace referencia a:
MacWorld, conferencia y exposición relacionada con los productos de la empresa Apple Inc;
MacWorld, revista y sitio de internet dedicado a los productos de la empresa Apple Inc.

Apple Inc.